Tempel van Jupiter verwijst naar een aantal tempels uit de Romeinse tijd, die waren gewijd aan de Romeinse oppergod Jupiter.

Rome 
 Tempel van Jupiter Optimus Maximus, de belangrijkste tempel ter ere van Jupiter op de Capitolijn. Staat ook bekend als Tempel van Jupiter Capitolinus.
 Tempel van Jupiter Custos
 Tempel van Jupiter Feretrius
 Tempel van Jupiter Stator
 Tempel van Jupiter Tonans

Elders 
 Tempel van Jupiter (Baalbek)
 Tempel van Jupiter (Cosa)
 Tempel van Jupiter (Cumae)
 Tempel van Jupiter (Pompeii)
 Tempel van Jupiter (Split)